For and Against Method - jest to tytuł książki, którą wspólnie zamierzali wydać na początku lat '70 XX w. Paul Karl Feyerabend i Imre Lakatos. Na przeszkodzie zamierzeniu stanęła śmierć Lakatosa w 1974 r. Swoją część książki Feyerabend wydał w 1975 r. pod tytułem Against Method. 

Już po śmierci Feyerabenda (1994) w 1999 ukazała się, tytułem nawiązująca do ich wspólnego przedsięwzięcia, książka  For and Against Method (jej pełny tytuł brzmi: For and Against Method, Paul Feyerabend & Imre Lakatos, including Lakatos’ Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence, edited and with an Introduction by Matteo Motterlini, Chicago & London, University of Chicago Press) zawierająca dotąd nieopublikowane manuskrypty oraz znaczną część korespondencji obu autorów, jak również wyimaginowany dialog między nimi autorstwa Matteo Motterliniego.

Dzieła Paula Feyerabenda
Utwory literackie z 1975